Циклотро́нное излуче́ние — электромагнитное излучение, испускаемое заряженными частицами, которые отклоняются магнитным полем. Такое излучение также называют магнитотронным.

Для одиночного электрона в поле В потеря энергии определяется следующим соотношением:

Если плазма полностью прозрачна, то для излучения можно получить плотность энергии, «высвечиваемой» из плазмы:

Реально же часть излучения поглощается в плазме. Б.А. Трубников ввёл «фактор Ф» или «коэффициент выхода», который по определению есть:

Для температур (5 эВ — 100 кэВ) Трубников Б.А. в 1956 г. показал возможность аппроксимировать коэффициент выхода формулой:

где  - заряд электрона,  — поле внутри цилиндра, параметры  и  безразмерны. Первый из них  равен или 1, если отражающие стенки отсутствуют, или , если снаружи имеются стенки с коэффициентом отражения . Наконец, параметр  равен 1, если продольное поле однородно по сечению. Однако в токамаке поле неоднородно, и тогда параметр неоднородности  равен , где  - большой радиус тора в токамаке.

См. также 
 Синхротронное излучение
 Циклотрон

Электромагнитное излучение
Экспериментальная физика элементарных частиц